

Cinema 
 Good News – film del 1930 diretto da Nick Grinde
 Good News – film del 1947 diretto da Charles Walters
 Good News – film del 1990 diretto da Ulrich Seidl

Letteratura 
 Good News – romanzo del 1975 di Edward Abbey

Musica 
 Good News – album degli Attitudes del 1977
 Good News – album dei Mnogaja Leta Quartet del 1987
 Good News – album di Michelle Shocked del 1998
 Good News – album di Bryan Rice del 2007
 Good News – album di Lena Meyer-Landrut del 2011
 Good News – album di Megan Thee Stallion del 2020

Teatro 
 Good News – commedia musicale del 1927